Арцана (, сард. Àrthana) — город в Италии, расположен в регионе Сардиния, подчинён административному центру Нуоро.

Население составляет 2 420 человек, плотность населения составляет 14,89 чел./км². Занимает площадь 162,49 км². Почтовый индекс — 8040. Телефонный код — 00782.

Покровителем города считается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Ссылки

Примечания 

Города Сардинии